San Félix kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Nigrán (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Monfero (ort), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar